Suaita kan syfta på:

Colombia 

 Suaita (kommun), Santander, 
& Suaita (ort), Santander,